L'expression mise sur le marché désigne l'opération qui consiste à proposer un produit sur un marché donné, pour la première fois.

En termes de commercialisation, il s'agit d'une opération courante. 

En fonction de la nature du produit, cette opération peut toutefois être soumise au respect de conditions spécifiques appelées en langue française, autorisation de mise sur le marché et encadrée par une législation. Ainsi sera-t-il question de  :

mise sur le marché d'un médicament
mise sur le marché d'un OGM
mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique

Cette expression ne doit pas être confondue avec l'introduction d'une société en bourse

Enjeux 
Dans un environnement concurrentiel et mondialisé, la possibilité de mise sur le marché d'un produit ou d'un service est un enjeu socioéconomique important. Les administrations et les élus qui cadrent ou contrôlent les mises sur le marché subissent des pressions contradictoires : Les producteurs et filières de commercialisation ou de gestion de déchets souhaiteraient avoir moins de contraintes (délais, autorisations, charge de la preuve etc.), mais inversement, les citoyens et associations de consommateurs souhaitent pouvoir acheter des produits durables (sans obsolescence programmée) et être assurés des conditions suffisantes de sécurité pour les usagers, le transport, l'environnement.

Dans le cadre européen et français a évolué vers une Responsabilité élargie du producteur et de la prévention, le metteur sur le marché a une responsabilité première et particulière, nouvelle, en particulier pour les DDS (Déchets diffus spécifiques), L'Art. L. 541-10-4. du code de l'environnement précise « à compter du , toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et  l'environnement est tenue de prendre en charge, ou faire prendre en charge par des sociétés spécialisées, techniquement et financièrement la collecte et le traitement des déchets ménagers desdits produits (contenants et contenus). Ces produits doivent faire l'objet d'une signalétique  appropriée afin d'éviter aux usagers de les faire collecter en mélange avec les déchets municipaux résiduels. À partir du , tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes. »

En France
Dans le domaine de la construction, la mise à disposition sur le marché est la

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Marché
 Économie (discipline)
 Régulation
 Responsabilité élargie du producteur

Bibliographie 
   GOLDRATT Eliyahu M., Critical chain : la chaîne critique, 

Politique de distribution